Кратер Вольф () — останки небольшого ударный кратер в южной центральной части Моря Облаков на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома, первопроходца в астрофотографии, Максимилиана Вольфа (1863—1932) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Буллиальд на западе-северо-западе; кратер Гулд на севере; кратер Николле на востоке; кратер Липперсгей на юго-востоке; кратеры Питат и Гесиод на юге; кратер Кис на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 25,7 км, глубина 0,79 км.

Кратер полностью затоплен лавой при образовании Моря Облаков, над поверхностью моря выступает лишь часть вала кратера сложной формы с выступами в северной и западной части. Южная часть вала перекрыта сателлитным кратером Вольф B (см. ниже). Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 850 м, объем кратера составляет приблизительно 400 км³. Чаша кратера затоплена лавой, ровная, отмечена несколькими маленькими кратерами в западной части.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Кратер Вольф на карте LAC-94
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны